Греція
 Афіни — столиця Греції.
 Стародавні Афіни
 Афіни — ном Греції.
 Афіни — муніципалітет.

Інше
 Афіни‎ — містечко в штаті Алабама, США
 Афіни — село в Україні, Маріупольський район, Донецька область.
 Понтійські Афіни